Stefania Liberakakis, een Grieks-Nederlandse zangeres
 Stefania (geslacht), een geslacht van kikkers
 Stefania (nummer), een nummer van Kalush Orchestra, de Oekraïense inzending voor het Eurovisiesongfestival 2022
 Stefania (naam), een meisjesnaam
 Stefania (tramhalte), een tram- en bushalte in Brussel-stad
 Stefaniaplein, een plein in Brussel en Elsene
 Stefaniatunnel, een tunnel ten zuiden van de Belgische hoofdstad Brussel
 Stefania (inslagkrater), een inslagkrater op Venus